Ben Jonson (1572-1637), poeta i dramaturg anglès.
 Ben Johnson (actor) (1918 - 1996), actor estatunidenc.
 Ben Johnson (atleta) (n. 1961), atleta canadenc nascut a Jamaica.
 Ben Johnson (futbolista) (n. 2000), futbolista britànic.